Kurtz puede referirse a:
 Sebastian Kurz (1986), ex Canciller Federal de Austria.
 Kurtz banda de hard rock  de Córdoba Argentina (creada en el 2017)
 Federico Kurtz (1854), botánico.
 Carmen Kurtz (1911), escritora.
 Paul Kurtz (1925), filósofo.
 Thomas Eugene Kurtz (1928), científico de la computación.
 Gary Kurtz (1940), director de cine.
 Carlos Ahumada Kurtz (1963), empresario.
 Señor Kurtz, personaje de la novela El corazón de las tinieblas (1902) de Joseph Conrad.
 Coronel Walter E. Kurtz, personaje de la película Apocalypse Now (1979) dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela El corazón de las tinieblas.
 (6629) Kurtz, un asteroide del cinturón principal.